een Europese weg, zie Europese weg 96
een reeks van waarden waarin elektronische componenten verkrijgbaar zijn, zie E-reeks